

Васильєвка — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Васильєвка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Васильєвка — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Васильєвка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Васильєвка — село, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Васильєвка — присілок, Архангельський район, Башкортостан
 Васильєвка — село, Бікінський район, Хабаровський край
 Васильєвка — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Васильєвка — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Васильєвка — присілок, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Васильєвка — селище, Зирянський район, Томська область
 Васильєвка — присілок, Зілаїрський район, Башкортостан
 Васильєвка — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Васильєвка — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Васильєвка — присілок, Ковилкінський район, Мордовія
 Васильєвка — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Васильєвка — присілок, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Васильєвка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Васильєвка — село, Мелеузівський район, Башкортостан
 Васильєвка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Васильєвка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Васильєвка — виселок, Оршанський район, Марій Ел
 Васильєвка — село, Половинський округ, Курганська область
 Васильєвка — присілок, Ромодановський район, Мордовія
 Васильєвка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Васильєвка — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Васильєвка — село, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Васильєвка — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Васильєвка — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Васильєвка — село, Чаїнський район, Томська область
 Васильєвка — село, Шаранський район, Башкортостан
 Васильєвка — село, Шилкинський район, Забайкальський край
 Васильєвка — селище, Юргинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Василівка
 Кекен-Васильєвка

ru:Васильевка